Mario Soto puede referirse a:

 el letrista argentino de tangos Mario Soto (1912-1995).
 el exfutbolista chileno y entrenador Mario Soto Benavides (1950).
 el beisbolista dominicano Mario Melvin Soto (1956).
 el futbolista peruano Mario Soto Weninger (1987).